Coypel – francuska rodzina malarzy:

Przedstawiciele 
 Noël Coypel 1628-1707,
 Antoine Coypel, 1661-1722, syn Noëla,
 Charles-Antoine Coypel 1694-1752, syn Antoine,
 Noël Nicolas Coypel 1690-1734, syn Noëla, brat Antoine Coypela